Le  Vieux Système  est un fromage belge à pâte dure . Il est produit en Wallonie dans la région de Malmedy-Vielsalm, dans le nord-est de la province de Luxembourg et l'est de la province de Liège.

Fromage wallon
Fromage à pâte pressée cuite